Никола́й Заха́ров:
 Захаров, Николай Александрович (род. 1965) — российский военный деятель, полковник.
 Захаров, Николай Андреевич (1918—1994) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Захаров, Николай Герасимович (род. 1925) — слесарь завода «Радиоприбор», Герой Социалистического Труда. 
 Захаров, Николай Дмитриевич (1923—2011) — участник Второй мировой войны, Герой Советского Союза.
 
 Захаров, Николай Никитич (1901—1999) — руководитель музеев Московского Кремля, Оружейной палаты.
 
 Захаров, Николай Павлович (1957—2011) — советский тяжелоатлет.
 Захаров, Николай Семёнович — председатель Алма-Атинского облисполкома.
 Захаров, Николай Сергеевич (1921—2001) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Захаров, Николай Степанович (1909—2002) — деятель советских спецслужб, генерал-полковник.
 Захаров, Николай Федорович (1886—1932) — первый директор Челябинского завода ферросплавов.
 Захаров, Николай Яковлевич (1927—2013) — капитан рыболовно-рефрижераторного траулера, Герой Социалистического Труда.